Pierre Leroy-Beaulieu kan syfta på:
 Pierre Leroy-Beaulieu (1798–1859), fransk politiker
 Pierre Leroy-Beaulieu (1871–1915), fransk politiker 
 Pierre Leroy-Beaulieu (1928–2006), fransk politiker

Se även 
 Pierre Paul Leroy-Beaulieu